Topique peut désigner :
 En médecine, un médicament topique est la forme d'administration d'un médicament sur un point externe du corps, sur une surface du corps telle que la peau ou les muqueuses pour traiter leurs maux.
 En psychanalyse :
 la première topique de Sigmund Freud (inconscient / préconscient / conscient) ;
 la seconde topique (ça / moi / surmoi) ;
 le « point de vue topique » est l'un des trois points de vue qui définissent la métapsychologie freudienne, les deux autres étant le « point de vue dynamique » et le « point de vue économique ». 
 Topique est une revue de psychanalyse fondée par Piera Aulagnier.
 En informatique, c'est une donnée distribuée, avec des qualités de service Data Distribution Service -DDS-.
 La topique est la partie de la rhétorique qui concerne les lieux communs ou topoï.
 Les Topiques sont un ouvrage d'Aristote traitant de la dialectique.

Voir aussi 
 En mathématiques, voir Topologie.
 En linguistique, voir Thème (linguistique).